Schlag den Raab steht für:
 Schlag den Raab, deutsche Fernsehshow auf ProSieben (2006–2015)
 Schlag den Raab (Spiel), auf der Fernsehshow basierendes Brettspiel von Max Kirps
 Schlag den Raab – Das Spiel, auf der Fernsehshow basierende Computerspielreihe